NAGLU () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 743 амінокислот, а молекулярна маса — 82 266.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Локалізований у лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки